Григорий Михайлович Пятаков (22 ноября 1903 — ?) — гвардии полковник ВВС СССР.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Командовал в годы войны:
 172-й истребительный авиационный полк (30 июня — 4 октября 1941, майор)
 233-й истребительный авиационный полк (7 октября 1941 — 24 августа 1942, майор)
 177-й гвардейский истребительный авиационный полк (сентябрь 1943 — 31 января 1945, подполковник, позже полковник)

В послевоенные годы служил в Войске Польском. Командир 5-й истребительной дивизии ВВС ПНР в 1950—1952 годах, командир 3-го истребительного корпуса ВВС в 1952 году. По возвращении из Польши служил в Московском округе ПВО.

Отмечен следующими наградами:
 Орден Красного Знамени (16 февраля 1944, 22 февраля 1945)
 Орден Александра Невского (16 октября 1944)
 Медаль «За оборону Москвы» (11 ноября 1944)
 Медаль «За победу над Германией» (20 сентября 1945)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Память народа 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968